|-
| 93801 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93802 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93803 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93804 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93805 - || || 26 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 93806 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93807 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93808 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93809 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93810 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93811 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93812 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93813 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93814 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93815 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93816 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93817 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93818 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93819 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93820 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93821 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93822 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93823 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93824 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93825 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93826 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93827 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93828 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93829 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93830 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93831 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93832 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93833 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93834 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93835 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93836 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93837 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93838 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93839 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93840 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93841 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93842 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93843 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93844 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93845 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93846 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93847 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93848 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93849 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93850 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93851 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93852 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93853 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93854 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93855 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93856 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93857 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93858 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93859 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93860 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93861 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93862 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93863 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93864 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93865 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93866 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93867 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93868 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93869 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93870 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93871 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93872 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93873 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93874 - || || 27 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93875 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93876 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93877 - || || 17 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93878 - || || 18 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93879 - || || 18 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93880 - || || 19 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93881 - || || 19 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93882 - || || 19 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 93883 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 93884 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 93885 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93886 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93887 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93888 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93889 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93890 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93891 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 93892 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93893 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93894 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93895 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 93896 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 93897 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 93898 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93899 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93900 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
3